Antonio Guadagnoli (1798-1858) – poeta e letterato italiano.
 Angiolella Guadagnoli (1467-1501) – monaca cristiana italiana, venerata dalla Chiesa cattolica.

Pagine correlate 
Guadagno
Guadagnolo